Latchford ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Latchford (* 1951), englischer Fußballspieler

Lachtford steht für:
 Latchford (Cheshire), Ort in Cheshire, England
 Latchford (Hertfordshire), Ort in Hertfordshire, England
 Latchford (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 Latchford (Oxfordshire), Ort in Oxfordshire, England